Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David DiLucia e Scott Humphries che hanno battuto in finale Chris Haggard e Chris Wilkinson 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Alejandro Hernández /  Óscar Ortiz (primo turno)
 Diego Nargiso /  Vincenzo Santopadre (primo turno)

 Noam Behr /  Eyal Ran (primo turno)
 Pablo Campana /  Tamer El Sawy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1996